Schneitter ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Schneitter (* 1953), österreichischer Schriftsteller
 Nathalie Schneitter (* 1986), Schweizer Mountainbike-Fahrerin